Анато́лий Алекса́ндрович Королёв  (р. 1949) — советский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999)

Биографическая справка 
Родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге).
Окончил Десятилетку при Санкт-Петербургской консерватории и Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования (проф. Е.П.Кудрявцева), композиции (1975, класс В.И.Цытовича), позже аспирантуру по композиции (класс проф. Б.А.Арапова). Профессор Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств России.

Автор симфонических, кантатно-ораториальных, хоровых, органных, камерных вокальных и инструментальных произведений. Активно работает в области электронной музыки. Автор книг, посвященных компьютерной музыке («Бесплатные компьютерные программы для музыканта», Композитор • СПб, 2008, «Музыкально-компьютерный словарь», Композитор • СПб, 2000).

Среди наиболее значительных сочинений: симфоническая поэма «О траве, камнях и воде», оратория на текст из древнерусских летописей и былин «Житие князя Владимира», хоровой концерт «Слава Богу за всё» на текст акафиста Григория Петрова, «Адажио» для хора и струнного оркестра, «Большой распев» для струнных, клавесина и ударных, электронная композиция «shalyapin.wav».

Член Союза композиторов Санкт-Петербурга.

Сочинения Анатолия Королева исполнялись во многих городах России, в различных странах Европы, в США, Японии, Австралии, в Южной Америке, транслировались по радио в ряде европейских стран.

Музыка Анатолия Королева звучит в программах международных фестивалей современной музыки в России и за рубежом, регулярно исполняется в концертах eNsemble петербургского института современного искусства Про Арте.

Характеристика музыки 
Странностями, по-своему новаторскими, обладает минималистическое кружево господина Королева. Главное в нем — способность запросто брать слушателя за руку, заручившись его доверием, и вести бог знает куда. Музыка Королева не кричит, заставляет к себе прислушаться. Нечерствое ухо обнаружит в ней потаенные смыслы, подкупающие не холодной значительностью, но живой человеческой трепетностью. (Коммерсант) Анатолий Королев. ПРЕССА

Название пьесы — второй части диптиха — отсылает к роману Виктора Пелевина «Чапаев и пустота», хотя никакой конкретной программы в музыке нет. Музыкальную композицию и роман объединяет разве что ироническая, — но одновременно и серьёзная, — апелляция к некоторым положениям буддизма и его символам. Махакала — божество войны в северном буддизме (в романе прямо не упоминается, однако подразумевается в ряде эпизодов)… А.Королев. Две компоZиции для eNsemble. Партитура

Лернейская гидра — отвратительна. Как известно, Лернейская гидра была девятиголовой, поэтому ансамбль состоит из 9-ти исполнителей. Для большей убедительности их инструменты должны быть плохо настроены (вернее — хорошо расстроены). Лидером ансамбля является виолончель, инструмент, возможно, наиболее подходящий для передачи драматизма этой сцены. Впервые в качестве ударного инструмента использованы доски, которые ломает исполнитель на ударных инструментах и треск которых изображает хруст костей жертв Лернейской гидры (коров, кажется). Сценография может быть решена самым различным образом: — абстрактно (в образе симпатичной девушки) или вполне конкретно (чудовище осматривается, перемещается в поисках жертвы, атакует, и, наконец, насытившись, уползает в своё логово). Красота и ужас в античном мире находились рядом, поэтому композиция, вместе со сценическим решением, является парной к «Послеполуденному отдыху фавна» К. Дебюсси. Анатолий Королев. АННОТАЦИИ

Основные сочинения 
 Flashlight music (Музыка для пятнышка света) интерактивная электронная композиция, 2010,
 «Музыка для листочка бумаги» интерактивная электронная композиция, 2010,
 «a2» для фортепиано и компьютера, 2009,
 «Путешествие» для симфонического оркестра, 2009,
 «Про мышь» композиция для тенора и ансамбля на текст из повести С. Соколова «Между собакой и волком», 2009,
 Credo для женского хора, 2008,
 Agnus Dei для солистов, хора и оркестра, 2008,
 «Протокол» композиция для хора, 2008,
 «На пороге» композиция для хора на стихи К.Войтылы (Папа Иоанн-Павел II), 2007,
 «Палимпсест» для симфонического оркестра, 2007,
 «Zoom» для виолончели соло, 2006,
 «Репетиция сна» для струнных и ф-но, 2006,
 «Структурная формула» для струнного оркестра, 2006,
 Спектры химических элементов — 4 мультимедийных этюда, 2005,
 Stabat Mater для меццо сопрано и смешанного хора, 2005,
 «Фигура речи» концерт для симфонического оркестра, 2005,
 «Школа для дураков» четыре фрагмента романа С. Соколова для солистов и инструментального ансамбля, 2004,
 «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека к ней не подготовленного» — мини опера в четырёх действиях с финалом по одноименной пьесе Д. Хармса, 2003,
 Марсианские народные танцы — лекция — концерт для ф-но, 2003,
 Две русские протяжные песни для голоса и ф-но, 2003,
 «Лернейская гидра» для виолончели и хорошо не темперированного ансамбля, 2002,
 «Екклесиаст 1 глава» для виолончели, аудио, видео, 2002,
 «ФІЛАРМОNIA» для симфонического оркестра, 2002,
 «Чтение» для флейты, двух квинтонов (альтов) и контрабаса, 2002,
 «Солнце. Луна. Звезды. То, что пролетает мимо» для женского хора на слова Сей-Сенагон, 2002,
 Махакала (Бой у станции Лозовая) для камерного ансамбля, 2001,
 Стихи о страшном суде для сопрано и камерного ансамбля, 2001,
 Litania для смешанного хора, 2000,
 «Письма римскому другу» цикл хоров на стихи И. Бродского, 2000,
 «Два размышления о Божием Величестве» кантата для двух хоров и оркестра на стихи М. Ломоносова, 1999,
 Shalyapin.wav электронная композиция, 1998,
 Ave Maria мотет для смешанного хора, 1997,
 4 музыкальных момента для ф-но, 1997,
 Inventio для ансамбля солистов, 1996,
 «Памяти О. Мессиана» — мотет для хора и семплера, 1996,
 Партита для фортепиано, 1995,
 «Lux fulgebit» органум для сопрано и камерного ансамбля, 1995,
 Три фрагмента из Откровения Святого Иоанна (концерт для хора № 2), 1994,
 Концерт для скрипки и камерного оркестра, 1993,
 Трио для двух скрипок и виолончели, 1992,
 Элегия для органа, 1991,
 Три марша и гимн Единого Государства; Музыка старого дома. Сюита из радио спектакля «Мы» по роману Замятина, 1990,
 «Маленький путеводитель по русским народным песням» для фортепиано, 1990,
 «Adagio» для хора и струнных, 1990,
 «Andante» для симфонического оркестра, 1989,
 Чакона для фортепиано, 1989,
 «Слава Богу за все» — концерт для хора на текст акафиста Г. Петрова, 1988,
 «Con amore» для струнных, клавишных и гитары, 1987,
 «Притча, толкование, комментарий» для фортепиано, 1987,
 «Большой распев» — для струнных, клавесина и ударных, 1986,
 Три напева для органа, 1985,
 Три хора на стихи А. Тарковского, 1984,
 Два мотета Джезуальдо (реставрация для 6-ти голосного хора и версия для сопрано и камерного оркестра), 1983,
 «В шуме ветра» — для гобоя, фортепиано и трех групп ударных, 1983,
 «След в мире» хоровой цикл на стихи И. Бунина, 1982,
 Житие князя Владимира оратория для солистов, хора, оркестра, 1981,
 «Город от зари до полудня» поэма для симфонического оркестра, 1980,
 «О траве, камнях, воде» поэма для симфонического оркестра, 1979,
 Вступление и 4 песни к драме А. Блока «Роза и крест», 1977,
 Мадригал на стихи А. Блока для хора a capella, 1976,
 «Капли» стихи В. Катаева для хора a capella, 1976.

Ссылки 
 Анатолий КОРОЛЕВ. Аудио/видео
 Анатолий КОРОЛЕВ. CD
 Анатолий КОРОЛЕВ. Основные сочинения
 Кафедра оркестровки и общего курса композиции Санкт-Петербургской консерватории
 А. Королев на сайте «Современные русские композиторы»
 А. Королев на Музыкальном портале INDIVIDUALIS
 А. Королев на сайте Издательства «Композитор • Санкт-Петербург»

Примечания